Widersprecher ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Gottlieb Georg Widersprecher (1787–1842), deutscher Verwaltungsjurist und Geheimer Hofrat
 Carl Anton Widersprecher (1753–1795), deutscher Verwaltungsjurist und Kanzleirat